Chloranthaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Chloranthaceae är den enda familjen i ordningen Chloranthales och tillhör klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, divisionen kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chloranthaceae 73 arter. 

Chloranthaceae är enda familjen i ordningen Chloranthales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Chloranthaceae